Ксе́ния Пономарёва:
 Пономарёва, Ксения Никитична (1901—1983) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводческой бригады.
 Пономарёва, Ксения Юрьевна (1961—2016) — российский медиаменеджер, генеральный директор ОРТ.